Басурман може имати једно од следећих значења:
Басурман, Басурман (искривљено од „муслимана“) - означавање особе другачије (нехришћанске) вере - неправославне, нехришћанске, странца, зле воље, варварe.
„Басурман“ је роман И. И. Лажечникова.

Види још
Бесермјани
Сергеј Анатолевич Басурманов
Басурмановка

Референце

Све вишезначне одреднице